Casteller superiore era una tipologia (abrogata nelle successive modifiche del disciplinare) del vino DOC "Casteller".

Vini DOC della provincia di Trento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Lambrusco a Foglia Frastagliata